Hayabusa właśc. Eiji Ezaki – japoński wrestler
 Hayabusa – sonda kosmiczna
 Nakajima Ki-43 Hayabusa – samolot myśliwski
 Suzuki Hayabusa – motocykl
 Hayabusa – japoński film z 2011
 „Hayabusa” – japoński torpedowiec